Challenges – rivista francese
 Challenges – film del 2011 diretto da Udayakantha Warnasuriya

Pagine correlate 
 Challenge